Долабелла - прізвисько однієї гілки римського патриціанського роду Корнеліїв.

 Публій Корнелій Долабелла (консул 283 року до н. е.) - В 283 до н. е., будучи консулом, підкорив кельтських сенонів.

 Публій Корнелій Долабелла (консул-суффект 44 до н. е.) (Нар. 70 до н. е.), римський воєначальник, консул-суффект 44 до н. е., чоловік дочки Цицерона, Туллії, брав участь в міжусобних війнах останньої епохи Римської республіки. Спочатку він був супротивником Цезаря, потім супроводжував його в Африку і Іспанію. Після вбивства Цезаря Долабелла став спершу на бік змовників, але потім вступив в угоду з Антонієм і отримав в управління Сирію. Замкнений Кассієм в Лаодикії, скінчив життя самогубством.

 Публій Корнелій Долабелла (претор) - претор близько 25 року до н. е., син Публія Корнелія Долабелли і Фабії

 Публій Корнелій Долабелла - консул-суффект 35 до н. е.
 Публій Корнелій Долабелла (консул 10), онук Публія Корнелія Долабелли, консула в 10 році.

Корнелії Долабелли

Когномени